Royal est un adjectif qui qualifie ce qui appartient à un roi, ou qui a un rapport avec un roi. C'est également un patronyme, un prénom et un toponyme. Royal peut également désigner le Royal, une ancienne monnaie d'or française.

Qualificatif 

 La Royal Navy, la marine britannique.
 Royal, faveur royale accordée par le Roi à des associations belges existant de manière ininterrompue depuis 50 ans.
 Astronomer Royal, titre du directeur de l'Observatoire royal de Greenwich.
 , liste des homonymes.
 Le domaine royal, ensemble des terres, biens et droits relevant directement du roi.
 , liste des homonymes.
 Royal Holloway (Université de Londres)
 Royal-La-Marine, régiment d'infanterie de l'armée française, destiné, à l'origine, au service des ports et de la flotte.
 Cobra royal,  espèce de serpents de la famille des Elapidae.
 Le royal, appelé aussi « Trianon », un gâteau au chocolat
 Plusieurs cinémas :
 En France :
 Le Royal, à Biarritz,
 Le Royal, une salle de cinéma du Mans gérée par CineAmbul72 et la MJC Ronceray,
 En Suède :
 Le , à Stockholm,
 Le Royal, à Uppsala,

Patronyme 

 Forrest B. Royal (1893-1945), un amiral américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 Ernie Royal (1921-1983), trompettiste de jazz américain ;
 James Royal (nom d'artiste de James Nairn), chanteur britannique né en 1941 ;
 Billy Joe Royal, chanteur britannique né en 1942 ;
 Ségolène Royal (née en 1953), femme politique française.

Toponyme 
 Royal, ville de l'Iowa (États-Unis).
 Royal, un village de l'Illinois
 Royal, circonscription électorale fédérale canadienne du Nouveau-Brunswick de 1914 à 1966.
 Fundy Royal, circonscription électorale fédérale canadienne.
 Baie Royal, baie de Géorgie du Sud.

Voir aussi 
 
 Régalien
 
 

Homonymie de toponyme